Синтия Джейн «Синди» Брогдон (; род. 25 февраля 1957 года) ― американская баскетболистка, принимала участие в летних Олимпийских играх 1976 года.

Биография 
Брогдон родилась в городе Бьюфорд, штат Джорджия. Училась в Университете Мерсер в Джорджии в 1976―1977 годах, после чего перевелась в Университет Теннесси.

Она была первой спортсменкой из Джорджии, которая стала игроком Олимпийской сборной США по баскетболу. Её имя было включено в пчётный список Спортивного зала славы Джорджии в 1999 году.

Брогдон была отобрана в сборную США в 1976 году, которая должна была выступить на Олимпиаде, проходившей в Монреале, Канада. После поражения в первом матче против команды Японии, сборная США обыграла болгар. Затем американцы провели матч с канадцами: американцы победили со счётом 84-71. После проигрыша команде из СССР, американской команде нужна была победа против Чехословакии, чтобы завоевать медали. Брогдон помогла своей команде: матч закончился со счётом 83-67, а американцы были удостоены серебряных медалей. Брогдон на турнире имела в среднем 5,8 очка за игру.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте wbhof.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Выпускники Мерсерского университета